

Подлесе-Мале — село в гміні Радечниця Замойського повіту Люблінського воєводства
 Подлесе-Мале — село в гміні Стромець Білобжезького повіту Мазовецького воєводства